Сальян:

 Сальян — один из районов Непала. 
 Сальян — село в Сулейман-Стальском районе Дагестана (Россия).
 Сальян — город в Азербайджане, административный центр Сальянского района.